Une poinçonneuse ou trouilloteuse est un outil ou une machine-outil destiné à réaliser un poinçonnage dans diverses matières par l'intermédiaire d'un poinçon. La poinçonneuse permet le marquage, le découpage ou la perforation d'un objet.

Textile et habillement 

Les poinçonneuses sont généralement des outils manuels de la forme d’une cisaille qui permettent de réaliser de petites perforations dans des tissus ou des cuirs (pour le passage d’une ligature, d’une bouche, la pose d’un rivet, etc.).

Papeterie 
En papeterie et en bureautique la poinçonneuse de document est un appareil utilisé pour perforer les feuilles de papier:

Poinçonneuse individuelle, bien connue des écoliers et étudiants, la poinçonneuse qui permet de faire de petites perforations dans les feuilles de papier pour les ranger dans un classeur.
Poinçonneuse à levier, bien connue en bureautique pour réaliser des perforations dans une pile de feuilles : reliures de document

Billetterie et transport 
Dans la billetterie et les transports collectif on peut utiliser une .

Mécanographie 
En mécanographie, la poinçonneuse de carte désigne un petit appareil muni de treize touches destiné à perforer des cartes. Avant l'émergence de l'informatique (terme apparu en 1964), la mécanographie avait pour but la réalisation de travaux de comptabilité, de gestion, de statistiques, en utilisant, comme support d'entrée des données, des cartes perforées ou plus accessoirement des bandes perforées, voire directement des saisies sur clavier électromécanique.

Industrie 
Le poinçonnage est réalisé à partir de machines plus sophistiquées pour répondre aux besoins de productivité, de précision et de matière à usiner.

 Poinçonneuse portative : utilisées sur les chantiers, elles sont à commande à levier, électrique ou hydraulique pour les plus puissantes.
 Poinçonneuse d’atelier : ce sont de véritables machines automatiques à commandes numériques avec des systèmes de découpage les plus divers :
 par cisaillage, avec la même technique que les poinçonneuses manuelles de chantier, celles des ateliers permettent de travailler sur différents profilés pour des usinages de tronçonnage, grugeage, Encochage, grignotage, poinçonnage ;
 par pressage ;
 par découpage jet d'eau, est un procédé de fabrication qui utilise un jet d'eau entraînant un abrasif pour découper la matière (exemples : mousse, cuir, matériaux métalliques, matériaux composites, etc.);
 par découpage laser , usinage extrêmement rapide et précis. Procédés de fabrication (mécanique) qui utilise un laser pour découper la matière (métal, bois, etc.,) grâce à la grande quantité d'énergie concentrée sur une très faible surface.

Notes et références

Articles connexes 

Usinage
Procédés de fabrication (mécanique), 
poinçonnage
Découpage

Usinage
Construction mécanique
Machine-outil